Дмитрий Пархоменко: Пархоменко, Дмитрий Александрович (род. 1995) — российский регбист.
 Пархоменко, Дмитрий Викторович (род. 1978) — украинский футболист.
 Пархоменко, Дмитрий Геннадьевич (род. 1973) — российский хоккеист, тренер.